Dudás Tibor (1951–2019) labdarúgó (SBTC, Tatabánya, Ózdi Kohász)
 Dudás Tibor (1961) birkózó, edző
 Dudás Tibor (1984) junior-világbajnoki bronzérmes ökölvívó